Il Garda Bresciano Chiaretto è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini.
odore: delicato, gradevole.
sapore: morbido, fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino